Булинг при медицинската професия e често явление, в чужбина основно между студенти или обучаващи се лекари. Смята се, че това е част от консервативните традиционни йерархични организации и методи на обучение в медицинската професия, което може да доведе до „булинг цикъл“.

Според Тим Фийлд тези, които извършват булинг са привлечени към професиите за грижа, като медицината, заради възможностите да упражняват власт над уязвими клиенти и уязвими работещи и наети в областта.

Булинг на студенти по медицина 
Студентите по медицина, вероятно заради тяхната уязвимост и заради техния относително нисък статус в системата на здравеопазването често са обект на вербални обиди и неприемливи забележки, унижение и тормоз (несексуален или сексуален). Случаите на дискриминация, базирана на пол и раса, са по-редки.

Булинг цикъл 
Обучението по медицина обикновено се извършва в институции, които имат силно-структурирана йерархична система и традицинно са въвлечени в практики на сплашване и унижение по време на обучението. Подобни практики могат да създадат нещо като „булинг култура“ и да установят един цикъл на булинг поведението, аналогичен на други цикли на причиняване на вреда и злоупотреба, в които тези, които са жертва, по-късно се превръщат в причиняващи същото на други, когато се издигнат или с възрастта.

Булинг в психиатрията 
В психиатричната професия може да се очаква, че практикуващите я ще са особено чувствителни към булинга и неговите последстивя. Въпреки това изучаващите психиатрия в САЩ и Великобритания изпитват високи нива на булинг, поне толкова високи, колкото и другите студенти по медицина. В изследване на обучаващите се по психиатрия в Уест Мидландс 47% са изпитали булинг през последната година с дори по-висок процент сред етническите малцинства и жените. От друга страна квалифицираните психиатри не са подлагани на психологически или психиатричен тест.

Доктори, извършващи булинг към пациенти и сестри 
Има множество доказани случаи на лекари, които извършват булинг и/или сексуален тормоз над пациенти и сестри.

Източници

Вижте също 
 Връзка и отношение между пациент и лекар

Тормоз
Медицинска етика